Lottie Dod non ha difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Blanche Bingley Hillyard ha battuto in finale Edith Austin 6-1, 6-1.

Tabellone

Fase preliminare

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1894